De wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2006 werden op 21 en 22 januari 2006 gereden in Thialf in Heerenveen. Titelverdediger bij de mannen Erben Wennemars was niet aanwezig, aangezien hij zich niet wist te kwalificeren. Bij de vrouwen deed Jennifer Rodriguez wel een poging haar titel te verdedigen.

Dag 1

500 meter vrouwen

500 meter mannen

1000 meter vrouwen

1000 meter mannen

Dag 2

500 meter vrouwen

500 meter mannen

1000 meter vrouwen

1000 meter mannen
Een kwartier voor de start van de 1000 meter reed de Noor Even Wetten op de inrijbaan met een flinke vaart tegen de schaats van Bos aan, waardoor er een knik in de buis van Bos' rechterschaats kwam. Tot Bos' grote opluchting was de materiaalexpert van het team nog in Thialf, en kon de ergste schade direct gerepareerd worden. Bos gaf later aan dat het materiaal wel weer OK was, maar dat de botsing hem mentaal toch wel van zijn stuk had gebracht. Het heeft hem mogelijk de zilveren plak gekost, aldus Bos.

Klassement vrouwen

NS = niet gestart

Klassement mannen

Langebaanschaatsen in 2006
Schaatsen in Heerenveen
 2006
Schaatsen 2006